Пајсије Ђерковић (Жабљак, 20. фебруар 1990) протосинђел је Српске православне цркве и игуман Цетињског манастира. Свршени је богослов 16. генерације обновљене Цетињске Богословије.

Биографија 

Протосинђел Пајсије (Ђерковић) рођен је 20. фебруара 1990. године у Жабљаку, где је завршио основно образовање.

Богословију Светог Петра Цетињског на Цетињу завршио је 3. јуна 2005. године а потом и теологију у Грчкој 20. фебруара 2010. године.

Замонашен је 20. новембра 2017. године у Манастиру Ђурђеви ступови код Берана од тадашњег Епископа Будимљанско-никшићког Јоаникија Мићовића добивши монашко име Пајсије.

Благословом митрополита црногорско-приморског Јоаникија од 2021. године именован је за старешину Цетињског манастира на Цетињу.

Види још 

 Митрополија црногорско-приморска
 Цетињски манастир

Извори

Спољашње везе 

 Пајсије Ђерковић

  

 

 

Рођени 1990.
Жабљачани
Игумани Српске православне цркве
Цетињски манастир